Zwavel, in het Engels sulphur in verouderd Nederlands sulfer
 Prima materia, een begrip uit de alchemie; ook sulphur genoemd
 HMS Sulphur (1826), zeilschip van de Royal Navy

Locaties in de Verenigde Staten 
 Sulphur (Louisiana)
 Sulphur (Oklahoma)

Zie ook 
 Port Sulphur, in Louisiana
 Sulphur Rock, in Arkansas
 Sulphur Springs (doorverwijspagina), diverse locaties